Sezon 2010 w Swedish Touring Car Championship – piętnasta edycja cyklu wyścigowego STCC.

Lista startowa

Kalendarz wyścigowy

Wyniki i rundy

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Swedish Touring Car Championship
2010 w sportach motorowych
2010 w Szwecji
2010 w Danii